La Kypello Kyprou 1968-1969 fu la 27ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo settimo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono sedici, ovvero le dodici di A' Katīgoria 1968-1969 e le prime quattro classificate della B' Katīgoria 1968-1969 (, ,  e ). Erano previsti quattro turni: ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con supplementari ed eventuale ripetizione (a campi invertiti) in caso di perdurante pareggio. Le squadre di casa furono decise per sorteggio. La finale fu giocata allo Stadio GSP di Nicosia il 29 giugno 1969.

Risultati

Ottavi di finale
Gare disputate il 7 giugno 1969.

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellone degli ottavi

 ammesso alla Coppa delle Coppe 1969-1970

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1968-1969
 B' Katīgoria 1968-1969

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1968
Calcio nel 1969
1968-69